Wildbrunn ist der Familienname folgender Personen:

 Helene Wildbrunn (1882–1972), österreichische Opernsängerin (Alt/Sopran) und Gesangspädagogin
 Karl Wildbrunn (1873–1938), tschechischer Opernsänger (Tenor)